Turma da Pesada é o título em português:
 Turma da Pesada (programa de televisão), programa infantil transmitido antes pelo canal TVE, hoje pela TV Brasil.
 Heavyweights, filme estadunidense de 1995, conhecido no Brasil como Turma da Pesada ou Pesos Pesados e em Portugal como Férias de Peso.
 Beverly Hills Teens, desenho animado norte-americano da década de 1980 produzido por DIC Entertainment. No Brasil foi exibido pela Rede Globo.

Desambiguação
Desambiguações de artes